Аноплопо́мовые  — небольшое семейство крупных глубоководных лучепёрых рыб отряда скорпенообразные, обитающих в северной части Тихого океана, от Японии до Калифорнийского полуострова, в том числе в морской экономической зоне Российской Федерации. 

Тело рыб веретено- или торпедообразное, с двумя спинными плавниками; рот крупный, с острыми зубами.

Представители этого семейства являются ценными объектами глубоководного промысла.

Роды и виды 
Семейство включает всего два рода, в каждом из которых по одному виду:

Литература

Примечания 

Рогатковидные
Семейства лучепёрых рыб
Глубоководные рыбы